Юктэ () — топоним (тип: гидроним) в России.

 Юктэ — река, левый приок р. Туолба, координаты 59°59' 123°06'
 Юктэ — река, правый приток р. Унгра, координаты 57°20' 124°13'
 Юктэ река, правый приток р. Большая Даурка 55°51' 127°58'
 Юктэ — река, правый приток р. Оннёкон, координаты 59°37' 129°12'
 Юктэ — река, правый приток р. Пилка, координаты 60°07' 113°58'
 Юктэ — река, левый приток р. Хамра, координаты 60°18' 113°34'
 Юктэ — озеро, между р. Вилюй и р. Быракан, координаты 63°51' 122°33'
 Юктэ — река, левый приток р. Мундай, координаты 66°06' 152°42'
 Юктэ — река, правый приток р. Малая Куонамка, координаты 68°55' 112°55'
 Юктэ — река, левый приток р. Мокуя, координаты 60°25' 134°22'
 Юктэ — река, левый приток р. Токко, координаты 58°58' 119°32'
 Юктэ — река, правый приток р. Далдын, координаты 63°47' 138°39'
 Юктэ — река, правый приток р. Агаякан, координаты 62°26' 141°50'
 Юктэ — река, правый приток р. Богодикта, координаты 58°23' 119°43'
 Юктэ — река, левый приток р. Алдан, координаты 59°15' 125°17'
 Юктэ — река, приток Кимчу.

Примечания